Sanção —  parte do processo legislativo, à qual se seguem a promulgação e a publicação de uma lei
Sanção jurídica — meio estabelecido pela legislação, para obrigar o seu cumprimento.

Ver também 
 Pragmática Sanção
 Sanção penal
 Sanção social

Desambiguação